Świątynia Śiwy w Czarnowie – pierwsza w Polsce śiwaicka świątynia hinduistyczna, budowana obecnie w Czarnowie. Opiekunem świątyni jest Yadunandan Prabhu.

Historia 
W pobliżu budowy istnieje tymczasowa świątynia Śiwy w domu prywatnym. Ukończenie świątyni Śiwy przewidziane jest na październik 2010.

Obiekty kultu 
Obiektem kultu jest lingam oraz murti Śiwy.

Lokalizacja 
Świątynia znajduje się w odległości kilkuset metrów od świątyni Nowe Śantipur, należącej do ISKCON.

Świątynie Śiwy
Śiwy
Bhakti śiwaickie
Obiekty sakralne w Czarnowie (województwo dolnośląskie)